Burlington Hawkeyes – ex squadra di baseball statunitense
Davenport Hawkeyes – ex squadra di baseball statunitense
Iowa Hawkeyes – nome delle squadre sportive dell'Università dell'Iowa

Pagine correlate 
Hawkeye